Монфоко́н-Монтіньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 35 км на схід від Нанта, 60 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Монфокон-Монтіньє, Ле-Лонжрон, Ла-Ренодьєр, Руссе, Сент-Андре-де-ла-Марш, Сен-Креспен-сюр-Муан, Сен-Жермен-сюр-Муан, Сен-Макер-ан-Мож, Тійєр i Торфу було об'єднано в новий муніципалітет Севремуан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 808 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1996,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Монфокон-Монтіньє на сайті французького Національного інституту географії
 Монфокон-Монтіньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Монфокон-Монтіньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара